Luc Chauvel, né le  ou , suivant les sources, à Caen en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.   Il est le frere de Brice Chauvel.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Drakkars de Caen || Division 3
|| 11 || 1 || 2 || 3 || 10 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Drakkars de Caen || Division 3
|| 25 || 12 || 15 || 27 || 8 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Drakkars de Caen || Nationale 1B
|| 28 || 7 || 9 || 16 || 50 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Drakkars de Caen || Division 1 
|| 27 || 8 || 11 || 19 || 26 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Drakkars de Caen || Nationale 1B
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Dragons de Rouen  || Élite
|| 47 || 6 || 6 || 12 || 24 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Dragons de Rouen || Élite
|| 39 || 3 || 4 || 7 || 12 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Drakkars de Caen || Élite
|| 42 || 7 || 7 || 14 || 12 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Gothiques d’Amiens  || Élite
|| - || 3 || 3 || 6 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Gothiques d’Amiens  || Élite
|| - || 5 || 8 || 13 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 35 || 3 || 7 || 10 || 38 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Gothiques d’Amiens|| Ligue Magnus
|| 25 || 4 || 9 || 13 || 16 || 9 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2004-2005 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 23 || 3 || 2 || 5 || 8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 5 || 7 || 12 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 10 || 12 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 2 || 3 || 77 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en avril 1975
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace